Gratis – tipica espressione italiana, abbreviazione di Gratis et amore Dei, o sinonimo di gratuità
Gratis – villaggio della Contea di Preble, Ohio (Stati Uniti d'America)
Gratis – singolo degli Skiantos del 2000
 Gratis -Freemium – tecnica di marketing consistente nel proporre prodotti gratuiti per acquisire potenziali clienti